«Papa Don’t Preach» — песня американской певицы Мадонны с её третьего студийного альбома True Blue (1986). Была издана в середине 1986 года как сингл с него.

Стала четвёртым хитом номер 1 в США в карьере певицы. Также достигла 1 места в Великобритании, Австралии и многих других странах.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации

Над записью работали 

 Брайан Эллиот - музыка и текст песни
 Мадонна  - дополнительная лирика,  продюсер , вокал
 Стивен Брей  - продюсер, синтезаторный бас, перкуссия, ударные , клавишные
 Дэвид Уильямс - ритм-гитара
 Брюс Гайч - электрогитара
 Джон Путнэм - акустическая гитара , электрогитара
 Фред Зарр  - дополнительные клавиатуры
 Джонатан Моффетт - перкуссия
 Билли Мейерс - струнная аранжировка
 Siedah Garrett  - бэк-вокал
 Эди Леманн - бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1986 года
Синглы 1986 года
Песни Мадонны
Песни, спродюсированные Мадонной
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM